Столичное Правительство Цзянькунь () () — древнекыргызская губерния периода ранней и средней китайской империи Тан, располагалась в верховьях реки Енисей на территории современной России.  

Цзянькунь, название древнего, северного, этнического меньшинства в Китае. При династии Тан его так же называли "Джиагас", при династии Юань - "Кыргыз", а при династии Цин - "Бурут".

Политические и экономические отношения с империей Тан 

Цзянькунь — это сильная ветвь различных этнических групп внутри Мобэя. «Цзянкунь — сильная страна, населенная динлинами и тюрками», — писали китайцы.

На шестом году правления Чжэнгуаня (632 г. н.э.) Ян Шивэй Ван Йихон получил приказ посетить Цзянкунь в качестве посла, что стало первым контактом с Цзянкунем в династии Тан.

После освобождения Цзянькуня от оков восточных тюрков, в семнадцатом году правления династии Тан (643 г. н.э.) Танская империя направила к Цзянькунь послов «Гун Дяоцю и Дяопи» и установила политические и экономические связи.

История 

В 22 году правления Чжэнгуань (648-год), племена тиелецзиегу (Енисейские кыргызы) объединились, чтобы создать губернию "Цзянькунь" в Империи Тан. В 663 году Ханьхай перешел к Дадухуфу, а в 669 г. Анбэй присоединился к Дадухуфу.

Цзянькунь был завоеван уйгурами во времена эпохи Цяньюань династии Тан (759 г.)

Литература 

Губерния
История